Resistência Nacional Moçambicana — mais conhecida como RENAMO; partido político
Resistência Nacional Iemenita — formação militar formada em 2017 
Movimento de Resistência Nacional — partido político do Uganda formado em 1986

Desambiguações de história
Desambiguações de política